La Copa de la UEFA 1973-74 se disputó entre septiembre de 1973 y mayo de 1974, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 21 y el 29 de mayo de 1974 enfrentó al Feyenoord de Róterdam y al Tottenham Hotspur, con victoria del equipo neerlandés por un marcador global de 4-2.

Primera ronda

Segunda ronda

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Feyenoord Rotterdam